HMS Southampton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Southampton (1693) 
 HMS Southampton (1757) 
 HMS Southampton (1820) 
 HMS Southampton (1912) 
 HMS Southampton (C38) 
 HMS Southampton (D90)

Southampton